Rumunjska:
 Zerind (Arad, Rumunjska), naselje u županiji Arad
 Zerind (rijeka), rijeka